Жуа́н (;  — ) — португальський інфант, принц Португальський. Представник Авіської династії. Народився у Сінтрі, Португалія. Первісток португальського короля Афонсу V й португальської інфанти Ізабели Коїмбрської. Спадкоємець португальського престолу. Помер невдовзі після народження. Похований у Батальському монастирі. Після його смерті титул принца-спадкоємця перейшов до його дядька, візеуського герцога Фернанду. Також – Жуа́н Португа́льський ().

Сім'я 

 Батько: 
 Матір:  
 Рідна сестра: 
 Рідний брат:

Родовід

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Принци Португальські
Авіська династія
Поховані в Батальському монастирі